Връбница е жилищен комплекс в северна София включващ две части – Връбница-1 и Връбница-2. Старите имена на тези две части са Надежда-5 и Надежда-6 (вж. ж.к. Надежда). Кварталът се намира в едноименния район Връбница.

Квартали и жилищни комплекси на София
Район Връбница
Исторически села в област София